Pseudotorula är ett släkte av svampar. Pseudotorula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudotorula